Lucas Wolf (* 6. September 1994 in Heidelberg) ist ein deutscher Automobilrennfahrer. Er startete 2012 und 2013 in der europäischen Formel-3-Meisterschaft.

Karriere 
Wolf begann seine Motorsportkarriere im Kartsport, in dem er bis 2009 aktiv war. 2010 stieg Wolf in den Formelsport ein und trat für URD Rennsport in der ADAC-Formel-Masters an. Mit einem dritten Platz als bestes Resultat beendete er seine Debütsaison auf dem achten Meisterschaftsplatz. 2011 blieb Wolf bei URD Rennsport in der ADAC-Formel-Masters. Nachdem er am zweitletzten Rennwochenende zwei Podest-Platzierungen erreicht hatte, gewann er das letzte Rennen des Saisonfinales. In der Gesamtwertung lag er erneut auf dem achten Rang.

2012 wechselte Wolf mit URD Rennsport in die Formel-3-Euroserie. Er war darüber hinaus in der europäischen Formel-3-Meisterschaft punkteberechtigt. Wolf beendete die Saison in beiden Serien auf dem elften Platz. 2013 blieb Wolf bei URD und trat abermals in der europäischen Formel-3-Meisterschaft an. Mit einem zweiten Platz als bestem Resultat wurde er 18. in der Fahrerwertung.

2014 bestätigt Lucas Wolf seinen Wechsel in die Blancpain Endurance Series. In seinem ersten Jahr tritt er im HTP Motorsport Team an.

Statistik

Karrierestationen 
 2010: ADAC-Formel-Masters (Platz 8)
 2011: ADAC-Formel-Masters (Platz 8)
 2012: Formel-3-Euroserie (Platz 11)
 2012: Europäische Formel 3 (Platz 11)
 2013: Europäische Formel 3 (Platz 18)

Einzelergebnisse in der ADAC-Formel-Masters

Einzelergebnisse in der Formel-3-Euroserie

Einzelergebnisse in der Europäischen Formel-3-Meisterschaft

Einzelnachweise

Weblinks 
 Offizielle Website von Lucas Wolf
 Karrierestatistik von Lucas Wolf (englisch)

Rennfahrer (Deutschland)
Deutscher
Geboren 1994
Mann